Wilfling ist der Familienname folgender Personen:
 Ignaz Richard Wilfling (1759–1827), tschechischer Pädagoge, Philosoph und  Autor
 Josef Wilfling (1947–2022), deutscher Kriminalbeamter und Buchautor
 Markus Wilfling (* 1966), österreichischer Künstler

Wilfling ist der Ortsname von:
 Wilfing (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich